Эталь ():
 Эталь (Франция) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Эталь (Бельгия) — коммуна в Валлонии, Бельгия.